Miaoli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Miaoli (köping), Henan,

Taiwan 

 Miaoli (län), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar